Real Madrid CF; Spaanse voetbalclub uit [Madrid
 Real Madrid Castilla (Real Madrid B); tweede elftal van de Spaanse voetbalclub Real Madrid CF
 Real Madrid C; derde elftal van de Spaanse voetbalclub Real Madrid CF
 Real Madrid Baloncesto; basketbalafdeling van de omni-sportvereniging Real Madrid uit Madrid
 Zie ook
 Lijst van Europese wedstrijden van Real Madrid; statistieken van Real Madrid CF in de verschillende Europese toernooien per seizoen